Stora Gåsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Gåsskär, Houtskär, Åboland, 
 Stora Gåsskär, Nagu, Åboland,

Se även
Gåsskär
Lilla Gåsskär

Robotskapade Finlandförgreningar